|-
| 7001 Noether || 1955 EH || 14 martie 1955 ||  || 
|-
| 7002 Bronshten || 1971 OV || 26 iulie 1971 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7003 Zoyamironova ||  || 25 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7004 Markthiemens ||  || 24 iulie 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7005 Henninghaack ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7006 Folco ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7007 Timjull ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7008 Pavlov ||  || 23 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7009 Hume ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7010 Locke ||  || 28 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7011 Worley ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7012 Hobbes ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7013 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7014 Nietzsche ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7015 Schopenhauer ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7016 Conandoyle || 1991 YG || 30 decembrie 1991 ||  || T. Urata
|-
| 7017 Uradowan ||  || 1 februarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 7018 || 1992 DF || 25 februarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 7019 Tagayuichan ||  || 8 martie 1992 ||  || 
|-
| 7020 Yourcenar ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7021 ||  || 6 mai 1992 ||  || 
|-
| 7022 ||  || 2 mai 1992 || Kushiro || , 
|-
| 7023 || 1992 KE || 25 mai 1992 ||  || 
|-
| 7024 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  || 1993 QA || 16 august 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7026 ||  || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7027 Toshihanda || 1993 XT || 11 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7028 Tachikawa ||  || 5 decembrie 1993 ||  || , 
|-
| 7029 ||  || 14 decembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 7030 Colombini || 1993 YU || 18 decembrie 1993 ||  || 
|-
| 7031 || 1994 UU || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7032 Hitchcock ||  || 3 noiembrie 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 7033 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7034 ||  || 25 decembrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7035 Gomi ||  || 28 ianuarie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 7036 ||  || 29 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7037 Davidlean ||  || 29 ianuarie 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 7038 Tokorozawa ||  || 22 februarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 7039 Yamagata ||  || 14 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 7040 Harwood || 2642 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7041 Nantucket || 4081 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7042 Carver ||  || 24 martie 1933 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 7043 Godart || 1934 RB || 2 septembrie 1934 ||  || E. Delporte
|-
| 7044 || 1971 UK || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 7045 || 1974 FJ || 22 martie 1974 ||  || 
|-
| 7046 Reshetnev ||  || 20 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7047 Lundström ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 7048 Chaussidon ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7049 Meibom ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7050 ||  || 20 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7051 Sean || 1985 JY || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7052 ||  || 12 noiembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7053 || 1989 FA || 28 martie 1989 ||  || 
|-
| 7054 Brehm ||  || 6 aprilie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 7055 || 1989 KB || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7056 Kierkegaard ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7057 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7058 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7059 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7060 Al-ʻIjliya ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7061 Pieri ||  || 15 august 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7062 Meslier ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7063 || 1991 UK || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 7064 Montesquieu ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7065 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  ||  || 26 aprilie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7067 Kiyose || 1993 XE || 4 decembrie 1993 ||  || , 
|-
| 7068 Minowa ||  || 26 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 7069 ||  || 30 decembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7070 ||  || 25 decembrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7071 ||  || 28 ianuarie 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7072 Beijingdaxue ||  || 3 februarie 1996 ||  || 
|-
| 7073 Rudbelia ||  || 11 septembrie 1972 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7074 Muckea ||  || 10 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7075 Sadovnichij ||  || 24 septembrie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7076 || 1980 UC || 30 octombrie 1980 || Kleť || 
|-
| 7077 Shermanschultz || 1982 VZ || 15 noiembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7078 Unojönsson ||  || 17 octombrie 1985 ||  || 
|-
| 7079 Baghdad || 1986 RR || 5 septembrie 1986 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 7080 ||  || 5 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7081 Ludibunda ||  || 30 august 1987 ||  || P. Wild
|-
| 7082 La Serena ||  || 17 decembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst, 
|-
| 7083 Kant ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7084 || 1991 BR || 19 ianuarie 1991 ||  || 
|-
| 7085 || 1991 PE || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7086 Bopp ||  || 5 octombrie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7087 Lewotsky ||  || 13 octombrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  || 1992 AA || 1 ianuarie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7089 ||  || 23 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 7090 ||  || 23 aprilie 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7091 || 1992 JA || 1 mai 1992 || Palomar || , E. F. Helin
|-
|  || 1992 LC || 4 iunie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7093 Jonleake || 1992 OT || 26 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7094 Godaisan || 1992 RJ || 4 septembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 7095 Lamettrie ||  || 22 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7096 Napier || 1992 VM || 3 noiembrie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7097 Yatsuka || 1993 TF || 8 octombrie 1993 ||  || , 
|-
| 7098 Réaumur ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7099 Feuerbach ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7100 Martin Luther || 1360 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-